Вестерос може значити:
Вестерос, град у Шведској
Вестерос, континент у серијалу епске фантастике „Песма леда и ватре“